Lincoln University oder University of Lincoln ist der Name folgender Universitäten:

in den Vereinigten Staaten:
 Lincoln University (Kalifornien)
 Lincoln University (Missouri)
 Lincoln University (Pennsylvania)
 University of Nebraska-Lincoln

in Großbritannien:
 University of Lincoln (Großbritannien)

in Neuseeland:
 Lincoln University (Neuseeland)